Stadsmuur, een muur of ommuring van een stad ter verdediging
Muur die de overgang vormt van de watergang naar het land